O termo maria-sem-vergonha pode se referir às seguintes plantas:

 Catharanthus roseus, espécie da família Apocynaceae
Diversas espécies do género Impatiens:
 Impatiens balsamina, espécie da família Balsaminaceae
 Impatiens walleriana, espécie da família Balsaminaceae
 Thunbergia alata, espécie da família Acanthaceae